

Жінки 
 Ходирєва Олена Олександрівна (* 1981) — українська футболістка, півзахисниця «Житлобуду-2» та збірної України.

Чоловіки 
 Ходирєв Валентин Васильович (1923—1944) — старший матрос РА, Герой Радянського Союзу (посмертно).
 Ходирєв Володимир Якович (* 1930) — член ЦК КПРС у 1986—1990 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань.
 Ходирєв Герман Олексійович (1932—1995) — удмуртський радянський дитячий поет, редактор і перекладач, народний письменник Удмуртії.
 Ходирєв Іван Васильович (1910—1980) — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.
 Ходирєв Сергій Леонідович (* 1962) — радянський та український футболіст, захисник.
 Ходирєв Сергій Якович — заслужений працівник освіти України.

Примітки